

Cinema
Otello – film di Mario Caserini e Gaston Velle (1906)
Otello – film di Ugo Falena e Gerolamo Lo Savio (1909)
Otello – film di Enrico Novelli (1909)
Otello – film di Arrigo Frusta (1914)
Otello – film di Camillo De Riso (1920)
Otello – film diretto da Orson Welles
Otello – film di Stuart Burge (1965)
Otello – film di Franco Zeffirelli (1986)

Teatro
Otello – opera teatrale di William Shakespeare
Otello – opera lirica di Gioachino Rossini
Otello – opera lirica di Giuseppe Verdi

Altro
Otello – nome proprio di persona italiano maschile
Otello – cioccolatino prodotto dalla Novi

Pagine correlate
Othello